Antignac puede referirse a: 

 Antignac, comuna de Cantal.
 Antignac, comuna de Alto Garona.